Das 10-km-Verfolgungsrennen der Frauen im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2018 fand am 12. Februar 2018 um 19:10 Uhr statt. Austragungsort war das Alpensia Biathlon Centre. Erstmals gewann mit der Deutschen Laura Dahlmeier die Olympiasiegerin des Sprintrennens auch die Verfolgung. In einem knappen Duell auf der Zielgerade gegen Anaïs Bescond aus Frankreich gewann die Slowakin Anastasiya Kuzmina Silber.

Wettkampfbeschreibung 
Für das Verfolgungsrennen qualifizierten sich die 60 besten Athletinnen des vorangegangenen Sprintrennens. Die Siegerin des Sprints ging als Erste ins Rennen, die anderen Athletinnen starteten mit dem Zeitabstand, den sie beim Zieleinlauf des Sprints hatten. Es waren fünf gleich lange Laufrunden zu absolvieren, nach den ersten vier mussten die Athletinnen in der Reihenfolge liegend-liegend-stehend-stehend am Schießstand jeweils fünf Ziele treffen. Für jede nicht getroffene Scheibe musste die Athletin eine Strafrunde mit einer Länge von 150 m absolvieren. Siegerin war, wer als Erste das Ziel erreichte.

Totalanstieg: 260 m, Maximalanstieg: 40 m, Höhenunterschied: 36 m 
58 Teilnehmerinnen aus 24 Ländern, alle in der Wertung; zwei Qualifizierte nicht gestartet.

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielles Ergebnis der IBU (PDF, 94 kB)

Einzelnachweise 

Verfolgung (Frauen)
Frauenskiwettbewerb
Frauenschießsportwettkampf